

Art i entreteniment 
 John Bright (guionista) (1908–1989), periodista i guionista nord-americà
 John Bright (dissenyador de vestuari) (nascut el 1940), dissenyador de vestuari britànic
 John Bright, un personatge de la sèrie de televisió Silk

Política i dret 
 Sir John Bright, 1r baronet (1619–1688), soldat anglès i membre del Parlament
 John Bright (1811–1889) polític radical i liberal britànic.
 John Morgan Bright (1817–1911), representant dels Estats Units de Tennessee
 John Albert Bright (1848–1924), polític unionista liberal britànic
 John Fulmer Bright (1877–1923), alcalde de Richmond, Virgínia
 John Bright (jutge) (1884–1948), jutge federal dels Estats Units

Altres 
 John Bright (metge) (1783–1870), metge anglès
 Johnny Bright (beisbol) (1888–1908), jugador de beisbol nord-americà
 John Bright (estudiós bíblic) (1908–1995), erudit bíblic nord-americà
 Johnny Bright (1930–1983), jugador de futbol americà de la Lliga de futbol canadenca

Pàgines de desambiguació de biografies